А́ргау, также А́аргау (, , , ) — кантон на севере Швейцарии. Ранее употреблявшееся название кантона — Ааргау, в настоящее время является устаревшей формой транскрипции. Получил своё название от одноимённой реки протекающей по его территории. С западной стороны находятся кантоны Берн, Золотурн и Базель-Ланд, с восточной стороны Цюрих и с Южной Люцерн и Цуг.

Административный центр — город Арау. Площадь — 1403,8 км². Население — 627 340 жителей (2012).

Природа 
Бо́льшая часть кантона представляет собой горную страну. Аргау, однако, один из самых равнинных швейцарских кантонов. Главная река Аргау — Аре — разделяет кантон на две части; северо-западная занята Юрскими горами (высшая точка — гора Вассерфлу, 869 м), юго-восточная (Миттельланд) — горами Линден (высота до 897 м). Территория Аргау орошается реками бассейнов Аре и Рейна (в северо-западной части); кантон изрезан множеством широких долин, ниспадающих в живописную и плодородную Арскую долину.

История 
В древности на территории кантона находился римский город Виндонисса. В III в. началось переселение алеманов на территорию кантона, а в конце V в. здесь наступило владычество франков. По Верденскому договору 843 г. часть Аргау на запад от Аре перешла к Лотарю I, а другая досталась Людовику Немецкому. Территория кантона в Средние века была пограничным районом между Бургундией и Германией и предметом их территориальных споров. До 1415 года она управлялась ленцбургскими и кибургскими графами, а затем Габсбургами. В 1415 г. часть территории кантона стала частью Швейцарской Конфедерации в составе кантона Берн.

10 марта — 18 апреля 1798 года территория кантона была занята французскими войсками, после чего были образованы кантоны Аргау и Баден, объединенные в 1803 году. В 1832 году вошёл в Конкордат семи.

В течение нескольких столетий два поселения кантона — Эндинген и Ленгнау — были единственными местностями Швейцарии, где разрешалось селиться евреям, но им не разрешалось иметь в собственности здания и жить под одной крышей с христианами.

Административное деление 

В кантон входят 11 округов, в свою очередь, включающих более 200 коммун:
 Арау
 Баден
 Бремгартен
 Бругг
 Кульм
 Лауфенбург
 Ленцбург
 Мури
 Райнфельден
 Цофинген
 Цурцах

Население 
Национальная (языковая) структура населения выглядит следующим образом: швейцарцы — 90,4 % (немецкоговорящие — 87,1 %, италоговорящие — 3,3 %), сербы и хорваты — 1,9 %, албанцы — 1,8 %, франкоговорящие — 0,8 %. Иностранцы составляют 19,4 % населения.

По вероисповеданию структура населения представлена следующими конфессиями: католики — 40,7 % (преобладают в северных округах (Рейнфельден, Лауфенбург, Цурцах) и восточных округах (Баден, Бремгартен, Мури)), протестанты — 37,2 % (преобладают в западных округах (Цофинген, Аарау, Кульм, Ленцбург, Бругг)), мусульмане — 5,5 %, православные — 2,1 %, иудеи — 0,1 %.

Управление 
Законодательным органом является Большой совет (Grosse Rat), состоящий из 140 членов, избираемых населением на четыре года. Партийное представительство в совете по итогам выборов 2005 года выглядело следующим образом: Швейцарская народная партия — 45, Свободная демократическая партия Швейцарии — 24, Социал-демократическая партия Швейцарии — 30, Христианско-демократическая народная партия Швейцарии — 27, Евангелическая народная партия — 7, Швейцарская партия зеленых — 7.

Исполнительную власть осуществляет Правительственный совет, назначаемый Большим советом на срок 4 года, и состоящий из 7 человек. Во время выборов 2009 года в Большой совет наибольший успех выпал на долю Швейцарской партии зелёных, которая удвоила своё представительство в этом органе власти.

Итоги выборов 1997—2009 годов:

 1  Число мест в парламенте кантона уменьшилось в 2005 г. с 200 до 140.
 2  Депутат Урс Лоенбергер (Urs Leuenberger) перешёл из SVP в CVP, а Питер Шумахер (Peter Schuhmacher) — из FDP в GLP.
 3  Союз независимых избирателей самораспустился в 1999 году.

Экономика 
Сельхозугодья кантона — одни из самых плодородных в Швейцарии; Аргау — центр молочного животноводства и виноделия. Кантон развит и в промышленном отношении, особенно в областях электроинженерии, производства точных инструментов, выпуска железа, стали и цемента.

В Аргау находятся три из пяти атомных электростанций Швейцарии, а также многочисленные гидроэлектростанции, в связи с чем его часто называют «энергетическим кантоном». Хорошо развит туризм, так как кантон богат минеральными источниками. Кантон обладает густой транспортной сетью.

Известные люди, родившиеся в Аргау 
 Мария Бернарда Бютлер (1848—1924) — католическая святая.

Примечания